Die Dreiband-Europameisterschaft 2015 war ein Turnier in der Karambolagevariante Dreiband. Es fand vom 24. bis zum 26. April 2015 im Rahmen der Multi-Europameisterschaft im Stahlpalast in Brandenburg an der Havel statt. Seit dem ersten Turnier 1932 war das die 71. Auflage.

Modus 

Die ersten 16 Topplatzierten der Europarangliste zogen automatisch in die Endrunde ein. Die weiteren 48-Platzierten spielten in 16 Gruppen mit je drei Spielern. Die Erstplatzierten zogen in die Endrunde der „Besten 32“ ein. Gespielt wurde nach den Regeln  der CEB. In der Gruppenphase wurde auf 30 Punkte mit Nachstoß, in der Endrunde auf 40 ohne Nachstoß gespielt. Während des gesamten Turniers gab es eine Shot clock von 40 Sekunden mit der Möglichkeit von drei Verlängerungen je Spiel während der Qualifikation, bzw. zwei in der Finalrunde. Zugrunde gelegt wurde die Rangliste Ausgabe Nr. 11/2012 vom 22. August 2012.

Preisgelder und Ranglistenpunkte

Qualifikation 

Gespielt wurde auf 30 Punkte mit Nachstoß. Die Shot clock stand auf 40 Sekunden.

Finalrunde 

Gespielt wurde auf 40 Punkte ohne Nachstoß. Die Shot clock stand auf 40 Sekunden, zwei Verlängerungen je Spiel waren möglich.
Die Ergebnisse werden wie folgt angezeigt:
 Matchpunkte
 Punkte
 Aufnahmen
 Einzeldurchschnitt
 Höchstserie

Abschlusstabelle

Siehe auch 
 Karambolage-Europameisterschaften 2015 – Alle Finalergebnisse, alle Disziplinen

Einzelnachweise 

Dreiband-Europameisterschaft
Karambolageveranstaltung 2015

Billardturnier in Deutschland
Billardturnier in Brandenburg an der Havel